|}

Weblinks 

Denkmalliste der Stadt Stolberg, Stand März 2016, Zugriff am 28. Januar Oktober 2018

!